Émile Binet (atleet) (1908-1958), een Belgisch atleet
 Émile Binet (voetballer) (1922-2010), een Belgisch voetballer